Alfredo Rocco (São Paulo, 17 de janeiro de 1914 — São Paulo, 30 de julho de 1999) foi um médico, pintor, desenhista e professor brasileiro.

Ver também 
Lista de pintores do Brasil

Brasileiros de ascendência italiana
Desenhistas de São Paulo (estado)
Mortos em 1999
Pintores de São Paulo (estado)